Albert Büchi – ciclista su strada svizzero
 Alfred Büchi – ciclista su strada svizzero
 George Büchi – chimico svizzero